Trachylophus är ett släkte av skalbaggar. Trachylophus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Trachylophus